Слоун Стивенс је освојила турнир. У финалу је савладала Медисон Киз са 6:3, 6:0. Стивенсовој је ово прва титула на неком гренд слем турниру, такође, она је постала прва тенисерка након Ким Клајстерс 2009. која је освојила Отворено првенство САД да није била постављена за носиоца.
Први пут након 1981. на Ју-Ес опену – први пут након Вимблдона 1985. – све  четири полуфиналисткиње на неком гренд слем турниру су биле из САД-а.
Марији Шараповој је ово било прво учешће на гренд слем турниру након Отвореног првенства Аустралије 2016.  
Осам од првих десет носилаца је било у конкуренцији за прво место на WTA листи, на чије чело је након турнира дошла Гарбиње Мугуруза.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 
 Резултати такмичења на сајту wtatennis.com
 

Отворено првенство САД у тенису 2017.
Отворено првенство Сједињених Америчких Држава у тенису — жене појединачно